Jerzy Turowicz (1912-1999) – polski dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”
 Jerzy Turowicz (ur. 1957) – polski aktor